Kiełpiny est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Kiełpiny, dans le powiat de Golub-Dobrzyń ;
 du village de Kiełpiny, dans le powiat de Toruń ;
 du village de Kiełpiny, dans le powiat de Rypin.

 dans d'autres voïvodie :
 du village de Kiełpiny, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Kiełpiny, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.